Gräsgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gräsgrynnan, Korsholm, Österbotten, 
 Gräsgrynnan, Malax, Österbotten, 
 Gräsgrynnan, del av Kaldonskär, Närpes, Österbotten,

Se även
Gräsgrund
Gräsgrundet
Gräsgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar